Zagrebačka nogometna zona - Sjever  je bila jedna od dvije skupine Zagrebačke zone, te liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "MTČ" iz Čakovca.

Ljestvica 

 Juraj u Trnju - tadašnji naziv za Sveti Juraj u Trnju

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska liga - Sjever 1976./77.
 Zagrebačka zona - Jug 1976./77. 
 Međuopćinska A liga Bjelovar-Garešnica-Đurđevac 1976./77. 
 Međuopćinska liga Daruvar-Virovitica 1976./77. 
 Područna liga Koprivnica 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 library.foi.hr, "Bjelovarski list" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Bjelovarski list", br. 24, god. XXXII, objavljeno 23. lipnja 1977., str. 11 (Sport), (završna ljestvica), preuzeto 8. listopada 2019. 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 24, god. XXXII, objavljeno 23. lipnja 1977., str. 11 (Sport), (završna ljestvica), preuzeto 8. listopada 2019. 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: "Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu ", Đelekovec, 2014., str. 176-180 
 Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: "Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007.", Koprivnica, 2007., , str. 84  
  

1976-77 Sjever 
Zagreb S
1976-77 Zagreb